98-я стрелковая дивизия:
 98-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1939 году.
 98-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1941 году.
 98-я стрелковая дивизия (3-го формирования) — сформирована в 1943 году.